Condado de Polk es el nombre de 12 condados en los Estados Unidos;

Condado de Polk (Arkansas)
Condado de Polk (Carolina del Norte)
Condado de Polk (Florida)
Condado de Polk (Georgia)
Condado de Polk (Iowa)
Condado de Polk (Minnesota)
Condado de Polk (Misuri)
Condado de Polk (Nebraska)
Condado de Polk (Oregón)
Condado de Polk (Tennessee)
Condado de Polk (Texas)
Condado de Polk (Wisconsin)